Rothilde est un anthroponyme féminin d'origine germanique porté surtout au Haut Moyen Âge.
 Rothilde  († 852), princesse franque ;
 Rothilde (morte vers 925), princesse franque ;
 Rothilde, épouse de Géraud de Limoges ;
 Rothilde de Gellone dite Chrotais (morte après 755), épouse de Charles Martel.

Prénom féminin